Chabangu ist der Familienname folgender Personen:

 Lerato Chabangu (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Zinzi Chabangu (* 1996), südafrikanische Weit- und Dreispringerin